Пушвиц или Бо́шицы (; ) — коммуна в Германии, в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден. Входит в состав района Баутцен. Подчиняется управлению Мальшвиц. Население составляет 946 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 11,74 км². Официальный код — 14 2 72 270.

Входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан. Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является лужицкий.

Административное деление 
Коммуна подразделяется на 7 сельских округов:
 Ветро (Wětrow);
 Гура (Hora);
 Есниц (Jaseńca);
 Лауске (Łusč);
 Ной-Есниц (Nowa Jaseńca);
 Ной-Лауске (Nowy Łusč);
 Ной-Пушвиц (Nowe Bóšicy).

Примечания

Ссылки 

Города Саксонии
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области
Пушвиц
Населённые пункты Верхней Лужицы